Cavoli ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Cavoli (1888–1972), italienischer Missionar und Ordensgründer
 Christopher G. Cavoli, US-amerikanischer General

Cavoli steht außerdem für:
 eine Insel vor Sardinien, siehe Cavoli (Insel)
 einen Ort auf der Insel Elba, siehe Cavoli (Elba)